Nera ou Néra désigne :
 une rivière d'Italie, affluent du Tibre.
 une rivière de Roumanie, affluent du Danube.
 une rivière de Russie, affluent de l'Indiguirka.
 un fleuve côtier de Nouvelle-Calédonie.
 une entreprise norvégienne spécialisée dans les équipements wireless.

NERA est un acronyme désignant :
 Un , c'est-à-dire en français un blindage réactif non énergétique.

Homonymie d'hydronyme